Виталий Комарницкий:
 Комарницкий, Виталий Станиславович (род. 1981) — украинский футболист.
 Комарницкий, Виталий Марьянович (род. 1964) — украинский правовед.